Kathedralja Ngjalla e Krishtit () bezeichnet die

 Auferstehungskathedrale (Korça)
 Auferstehungskathedrale (Tirana)